Кароль Мярка ():
 Кароль Мярка — старший (1825—1882) — силезский польский общественный деятель.
 Кароль Мярка — младший (1856—1919) — силезский польский издатель и политик.